Svinesjön kan syfta på:
Svinesjön – en sjö i Färgelanda kommun i Dalsland, se Svingsjön
Svinesjön – en sjö i Hedemora kommun i Dalarna, se Svinssjön